Barca va ser el nom familiar d'importants personatges de Cartago, entre ells Amílcar, Anníbal, Asdrúbal i altres. Segurament és l'equivalent de l'hebreu Barak, que significa 'llamp'. El nom sembla que era més aviat un sobrenom donat a Amílcar i que més tard van portar els membres de la seva família (Bàrquides). Era també el nom del partit que els era favorable i donva suport a la seva política, democràtica a l'interior i imperialista a l'exterior, i que s'anomenava el partit dels barcins, barquins o bàrquides.

Els bàrquides més destacats van ser:
 Amílcar Barca
 Anníbal Barca
 Àsdrubal Barca
 Magó Barca
 Àsdrubal (gendre d'Amílcar)

Referències 

Cartago